Рамина — женское итальянское имя. Искажено от  :it:Romina.
Рамина (мусульманское)имя,происходящее от имени мужского «Рамин»

Женские имена